Cet article énumère les effectifs de toutes les équipes participantes à la Ligue professionnelle féminine de hockey sur gazon 2020-2021. Les neuf équipes nationales étaient tenues d'enregistrer un effectif jusqu'à 32 joueurs.

Les âges et les sélections de chaque joueur sont mis à jour le 11 janvier 2020, le premier jour de l'édition.

Pays-Bas 
L'effectif suivant des Pays-Bas pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Alyson Annan

Australie 
L'effectif suivant de l'Australie pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Paul Gaudoin

Argentine 
L'effectif suivant de l'Argentine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Carlos Retegui

Allemagne 
L'effectif suivant de l'Allemagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Xavier Reckinger

Grande-Bretagne 
L'effectif suivant de la Grande-Bretagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Mark Hager

Nouvelle-Zélande 
L'effectif suivant de la Nouvelle-Zélande pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Graham Shaw

Chine 
L'effectif suivant de la Chine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Wang Yang

Belgique 
L'effectif suivant de la Belgique pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Raoul Ehren

États-Unis 
L'effectif suivant des États-Unis pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2020-2021.

Entraîneur :  Anthony Farry

Références 

Ligue professionnelle de hockey sur gazon